Qualquer planta do género Bellis, da família das Compostas, das quais se destaca:
 Bellis perennis, bonina ou Bela-margarida
 Bellis sylvestris, ou margarida-do-monte
 Bellis annua ou margarida-menor
 A planta da espécie Leucanthemum vulgare ou Chrysanthemum leucanthemum
 A espécie Chrysanthemum frutescens
 Callistephus chinensis ou Rainha-margarida
 Tibouchina aspera, quaresmeira ou malmequer-do-campo

Outras espécies 
 Margarida-funcionária - Coreopsis lanceolata, margarida silvestre ou margaridinha-amarela;
 Margarida-amarela - Chrysanthemum coronarium;
 Margarida-de-árvore - Montanoa bipinnatifida
 Margarida-do-campo - várias espécies;
 Margarida-do-transval- o mesmo que Gerbéria
 Margarida silvestre - V Margarida-funcionária;
 Margaridinha-amarela - V Margarida-funcionária;
 Margarida-menor - várias espécies;
 Margaridão - Wedelia paludosa
 Margarida-rasteira - Bellis perennis
 Margaridinha - várias espécies

Outros significados 
Margarida pode, ainda, ser:
 Os peixes Diplectrum formosum e Diplectrum radiale, também designados por michole
 Margarida - A personagem de Banda desenhada de Walt Disney
 Margarida dos Países Baixos, princesa dos Países Baixos
 Margarida da Prússia, princesa da Prússia
 Margarida Wake, 3ª Baronesa Wake de Liddell
 Margarida, Condessa de Snowdon, Princesa do Reino Unido
 Margarida (árbitro), folclórico juiz de futebol brasileiro
 Clésio Moreira dos Santos, outro juiz de futebol brasileiro, também conhecido como Margarida
 Margarida: nome também dado a uma pessoa

Ver também 
 Margarida da Dinamarca Nobres dinamarquesas 
 Santa Margarida, santas
 Margarita (desambiguação)
 Margaret
 Margot
 Marjorie

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas